Die Deutsche Skeleton-Meisterschaft 2011 fand vom 7. bis 9. Januar 2011 auf der Kombinierten Kunsteisbahn am Königssee statt. Der Wettbewerb wurde vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) veranstaltet und vom WSV Königssee ausgerichtet.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wurde das Ergebnis in zwei Läufen ermittelt. Sandro Stielicke gewann hauchdünn seinen ersten und einzigen nationalen Meistertitel vor Frank Rommel und Michi Halilovic. Bei den Frauen gewann Anja Huber zum dritten Mal bei Deutschen Meisterschaften und verwies dabei Marion Thees und Sophia Griebel auf die Plätze.

Männer 

Am Start waren 19 Teilnehmer von 8 Vereinen.

Frauen 

Am Start waren 16 Teilnehmerinnen von 10 Vereinen.

Weblinks 
 Ergebnis Männer (PDF; 578 kB)
 Ergebnis Frauen (PDF; 513 kB)

2011
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Schönau am Königssee
Kunsteisbahn Königssee